Molekulska formula -{C18H20N2O6}- se može odnositi na:

 CI-1017
 Nitrendipin
 EDDHA
 Sterkulinin